Виестури () — топоним в Латвии:

 Виестури — населённый пункт в Виестурской волости Рундальского края.
 Виестури — железнодорожный остановочный пункт на территории Елгавского края, на линии Елгава — Лиепая.